Друм може да се односи на:

 Друм, пут, путни правац, саобраћајна дионица
 Друм (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Друм (Подбабље), насеље у општини Подбабље, Република Хрватска
 Друм (музичка група), музичка група из Пожеге, Република Србија